Бисерикани има више значења:

 Бисерикани (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Бисерикани (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Бисерикани (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији